José Nicomedes Grossi, een Braziliaans bisschop
 Tommaso Grossi, een Lombardijs dichter en romanschrijver
 Grossi Corse, een constructeur in de motorsport